Константи́н Большако́в:
 Большаков, Константин Аристархович (1895—1938) — русский поэт и прозаик.
 Большаков, Константин Иванович (1922—1981) — сержант, полный кавалер ордена Славы.